Pignoli ist der Familienname folgender Personen:

 Ângelo Pignoli, italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Quixadá
 Emílio Pignoli, italienischer Geistlicher, emeritierter römisch-katholischer Bischof von Campo Limpo

Pignoli ist außerdem eine österreichische Bezeichnung für den geschälten Samen der im gesamten Mittelmeerraum kultivierten Pinie, siehe Pinienkern.